Crnče est un toponyme qui peut désigner :
Crnče, un village de Serbie situé dans la municipalité de Bela Palanka, district de Pirot ;
Crnče, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Jagodina, district de Pomoravlje ;
Cerrcë/Crnce, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) d'Istog/Istok, district de Pejë/Peć.